
Termin -{G1}- ima više značenja.
 G1 regulatorna sekvenca
 G1 faza ćelijskog ciklusa
 ATC kod G01, Ginekološki antiinfektivi i antiseptici
 Alkalni metali, Grup 1 periodnog sistema